Repo Man - Il recuperatore – film del 1984, diretto da Alex Cox
 Repo Men –  film del 2010 diretto da Miguel Sapochnik